Учествовало је 16 парова, са такмичаркама из 17 земаља. Прошлогодишње победнице Џил Крејбас, (САД) и Олга Говорцова {Белорусија) нису браниле титулу.

Победнице 2009. су Луција Храдецка и Рената Ворачова из Чешке.

Следеће играчице добиле су специјалну позивницу организатора за главни жреб турнира (ВК):

 Пемра Озген 
 -{Cagla Buyukakcay}- 

Замена за пријављени руски пар: Весна Манасијева и Арина Родионова биле су Рускиња Алина Јидкова и Словенка Маја Зец Пешкирич (АЛТ)

Списак носилаца 

 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 18. јула 2009.

Резултати

Види још 
 Истанбул куп

Спољашње везе 

 Резултати

Истанбул куп
Тенис 2009.